Tîrnova se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Tîrnova - localitate centru de comună din raionul Dondușeni
 Tîrnova - localitate centru de comună din raionul Edineț

Altele 
 Tîrnauca, Stînga Nistrului

Vezi și 
 Târnava (dezambiguizare)
 Târnova (dezambiguizare)

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova